Иван Шубић (Мурско Средишће, 21. мај 1921 — Загреб, 19. октобар 1968) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1956. || Опсада || Железничар
|-
| 1957. || Није било узалуд || Видаш
|-
| 1958. || Х-8 || Јосип Бараћ
|-
| 1959. || Свадба || /
|-
| 1959. || Пико || Тата
|-
| 1959. || Јурњава за мотором || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Вражији оток || /
|-
| 1960. || Сигнали над градом || Томо Кнежевић
|-
| 1960. || Варалице || /
|-
| 1960. || Крокодил || /
|-
| 1961. || Срећа долази у 9 || Новинар
|-
| 1961. || Вучјак || /
|-
| 1961. || Трећи је дошао сам || /
|-
| 1962. || Скерцо за Марула || /
|-
| 1963. || Сељачка буна || /
|-
| 1963. || Осуђеник Пиквиктона || /
|-
| 1963. || Сумрак || /
|-
| 1963. || Уснули ратник || /
|-
| 1963. || На лицу мјеста || /
|-
| 1963. || Људи и нељуди || /
|-
| 1964. || Ноктурно у Гранд хотелу || /
|-
| 1964. || Тисућу и једна страст || /
|-
| 1965. || Тонкина једина љубав || /
|-
| 1965. || Просидба || /
|-
| 1965. || Парадокс || /
|-
| 1965. || Осуда инж. Меглара || /
|-
| 1965. || Нема разлога за узбуну || /
|-
| 1965. || Један и три || /
|-
| 1965. || Чаробна ноћ || /
|-
| 1966. || Прикупљање храбрости || Мартин (као Иво Шубић)
|-
| 1966. || Миротворци || /
|-
| 1966. || Кат || /
|-
| 1967. || Године ратне, године мирне || /
|-
| 1967. || Црне птице || Логораш
|-
| 1967. || Кад је мач кројио правду || /
|-
| 1967. || Шкорпион у знаку ваге || /
|-
| 1967. || Пријатељи || Ивек
|-
| 1967. || Пред одлазак || /
|-
| 1967. || Кравата у шареном излогу || /
|-
| 1967. || Кинески зид || /
|-
| 1967. || Ђавољи реп || /
|-
| 1967. || Цинтек || /
|-
| 1968. || Крух || /
|-
| 1968. || Кокошари || /
|-
| 1968. || Ја сам убио Балтазара || /
|-
| 1969. || Дневник Оченашека || Господин Халапир
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1921.
Умрли 1968.
Југословенски глумци
Хрватски глумци